YFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Albany (Ontario) (Canada)